Гражданска платформа може да се отнася за няколко политически партии:
 Гражданска платформа (Полша)
 Гражданска платформа (Русия)